Ян Ласький — примас Польщі
 Ян Ласький — католик, потім найвідоміший діяч Реформації в Польщі

Лаські